Merrett kan som auktorsförkortning betyda:

 Nigel Merrett
 Nigel R Merrett

Robotskapade auktorsförkortningar